Baye est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Baye, commune française du Finistère
 Baye, commune française de la Marne
 Baye, commune du cercle de Bankass dans la région de Mopti au Mali
 Baye, commune du cercle de Kéniéba dans la région de Kayes au Mali

 L'étang de Baye, un étang du département de la Nièvre, accolé à l'étang de Vaux
 La Baye est une rivière du sud de la France
 La Baye est l'ancien nom de Green Bay, ville des États-Unis.

Édifice
 Le château de Baye est situé sur la commune de Baye, dans le département de la Marne.

Sainte chrétienne
 Baye et Maure (), ou Baya et Maura, recluses en Écosse ; fêtées le 2 novembre.

Patronyme
Le patronyme Baye peut provenir :
 de l'ancien français: baie :
 d'un nom germain contenant bern (ours) :

Les variantes possibles sont:
 , ,
 Baye, ,
 Baey, Baeye,
 Baij, Baaij
 , Baeys, Baeijs,
 Bayst, Baeyst,
 ,
 , ,
 Beij, Beije,
 Beys.

Personnalités 
 Marie-Béatrice de Baye, poétesse française
 Nathalie Baye, actrice française.
 Philippe Baye, basketteur en fauteuil roulant et international français champion paralympique.
 Joseph de Baye, archéologue français

Divers 
 Baye Fall : branche de la confrérie des Mourides fondée par Cheikh Ibrahima Fall, au Sénégal
 Baye Niass : marabout de la confrérie des tidjanes.
 La Baye : pièce de théâtre de Philippe Adrien (1967).

Références

Voir aussi 
 Bail
 Thomas Bayes

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme germanique